Donald Barthelme (1907–1996) amerikai építész 
Donald Barthelme (1931–1989) amerikai író, szerkesztő, az előbbi fia